Шпре́нгер () — немецкая фамилия:

 Шпренгер, Алоис (1813—1893) — австрийский востоковед и врач.
 Шпренгер, Кристиан (род. 1983) — немецкий гандболист, выступает за германский клуб «Киль».
 Шпренгер, Райнхард (род. 1953) — немецкий писатель, специалист в области менеджмента
 Шпренгер, Чарльз (род. 19) — американский экономист.
 Шпренгер, Якоб (1436—1495) — монах-доминиканец
 Шпренгер, Ян (род. 1982) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2018).